Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der spanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Spanien bestritt das erste offizielle Test Match am 25. Mai 1929 gegen Italien.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1929–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 12. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Kontinentalverband

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Federación Española de Rugby (spanisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der spanischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Spanien)
Spanien